Емисија је реч која потиче из латинског језика. Њено првобитно значење било је „нешто што је избачено“. Реч се може употребљавати да означи:
 емисију (ослобађање) штетних гасова који загађују ваздух.
 емисију код електромагнетног зрачења, процес којим се ослобађа енергија фотона.
 емисија, радио-сигнал који је емитован из електромангетског извора
 коефицијент емисије, коефицијент излазне снаге из електромагнетског извора у јединици времена 
 емисиони фактор
 емисиону или спектралну линију, тамну или светлу линију у иначе уједначеном и континуалном спектру
 емисиону маглину, облак јонизованог гаса који емитује светлост различитих боја.